Firman steht für:

 ein Synonym mit der Bedeutung Erlass, Dekret, Vollmacht oder Verordnung eines Souveräns in islamischen Ländern, siehe Ferman

Firman ist der Familienname folgender Personen:
Bert Firman (1906–1999), britischer Bandleader
 Nasar Firman (* 1983), ukrainischer Schachmeister
 Ralph Firman (* 1975), irisch-britischer Rennfahrer